Джастин Грей (; род. , Роли, штат Северная Каролина, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Джастин Грей начал свою профессиональную карьеру в 2006 году в Европе. Сначала он стал игроком бельгийского клуба «Вервье-Пепенстер», а потом перешел другую команду из Бельгии «Дексия Монс-Эно». Джастин Грей провёз сезон 2008/2009, выступая за «Нимбурк». Он заключил контракт с польским клубом «Туров» на сезон 2009/2010 .

В августе 2010 года Джастин Грей заключил контракт с греческим клубом ПАОК, затем выступал за украинскую команду «Донецк». Потом некоторое время он играл в Китае за «Гуанчжоу Фри Мэн». 8 августа 2011 года Грей подписал контракт с «Скайлайнерс». 

В августе 2012 года Джастин Грей заключил контракт с французским клубом «Пуатье Баскет 86». Затем он продолжил карьеру в турецкой команде «Пертевниял» и в ливанском клубе «Хоменетмен». В 2014 году Джастин Грей заключил контракты с болгарской командой «Рилски Спортист» и кипрским клубом «Аполлон (Лимасол)». В феврале 2015 года он стал игроком «Цмоки-Минск», где провёл 99 матчей. В августе 2017 года перешёл в румынский «Клуж». В январе 2018 года Джастин вернулся в один из клубов Лиги ВТБ «Цмоки-Минск», подписав контракт на полгода.

Достижения 
 HS Jordan Capital Classik All-Star Game - 02
 Игрок национальной команды США U-21 в 2005г.
 Финалист Кубка Бельгии в 2008г.
 Чемпион Чехии в сезоне 2008/2009.
 Обладатель Кубка Чехии 2009.
 Участник матча всех звёзд Польши - 2010.
 Финалист украинской Суперлиги в сезоне 2010/2011.
 Участник матча всех звёзд Кипра - 2015.
 Участник матча всех звёзд Белоруссии 2016 (MVP).
 Чемпион Беларуси в сезонах 2015/2016, 2016/2017.
 Обладатель Кубка Беларуси 2016 (MVP). 
 Участник конкурса трёхочковых бросков матча всех звёзд Единой лиги ВТБ 2017

Примечания

Ссылки 
 Джастин Грей на сайте Белорусской федерации баскетбола

Баскетболисты США
Игроки БК «Пепенстер»
Игроки БК «Бельфиус Монс-Эно»
Игроки БК «Нимбурк»
Игроки БК «Туров»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Донецк»
Игроки «Гуанчжоу Лунг Лайонс»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Кавала»
Игроки БК «Пуатье Баскет 86»
Игроки БК «Пертевниял»
Игроки БК «Аполлон» Лимасол
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Университатя» Клуж-Напока
Баскетбольные тренеры США